Kathua ist eine Stadt (Municipal Council) im Süden des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 51.991, einschließlich Vororten bei 59.866.

Die Stadt Kathua liegt im Tiefland 70 km südöstlich von Jammu an einem Kanal, der vom Ravi an der Madhopur-Talsperre nach rechts abzweigt. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . 15 km nördlich verläuft der Bergkamm der Siwaliks. Der National Highway 1A verläuft durch die Stadt und verbindet diese mit den Städten Jammu im Nordwesten und Pathankot im Südosten. Eine Eisenbahnlinie verläuft an Kathua vorbei – parallel zur Fernstraße.

Klima 
Das Klima von Kathua ist vom Monsun bestimmt. Die regenreichsten Monate sind Juli und August. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1347 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Kathua